Canmore kan vara:

 Malcolm Canmore (1031–1093), kung Malcolm III av Skottland
 Canmore, Alberta – en stad i Kanada namngiven av skotska emigranter
 Canmore (databas) – skotsk nationell onlinedatabas för gamla monument